Коржиха — топоним

Украина 
 Коржиха — село,  Володарский район,  Киевская область
 Коржиха — село,  Карловский район,  Полтавская область